Александр Тимашев: Тимашев, Александр Александрович (1857—1904) — офицер Кавалергардского полка, оренбургский губернский предводитель дворянства.
 Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — русский государственный деятель, министр внутренних дел.